Il gruppo del tellurio è un gruppo di minerali aventi la struttura della tetradimite.

Minerali del gruppo del tellurio 
 Selenio nativo
 Tellurio nativo

Note 

Tellurio